

Astronomia
 Jen – cratere meteoritico di Marte

Codici
 JEN – codice ISO 3166-2:PS del governatorato di Jenin nello Stato di Palestina
 jen – codice ISO 639-3 della lingua dza

Onomastica
 Jen – ipocoristico di Jennifer